Cumont ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Cumont, im Département Tarn-et-Garonne

Cumont ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur de Cumont (1818–1902), französischer Politiker
 Charles de Cumont (1902–1990), belgischer Generalleutnant
 Franz Cumont (1868–1947), belgischer Klassischer Archäologe und Religionshistoriker, Philologe und Epigraphiker